Ingrandes puede referirse a:

 Ingrandes, comuna francesa situada en Indre.
 Ingrandes, comuna francesa situada en Maine y Loira.
 Ingrandes, comuna francesa situada en Vienne.

La página francesa Ingrandes (cf. otros idiomas) explica la origen del topónimo Ingrandes y de otros topónimos próximos (Eygurande, Ingrannes, Iguerande etc.)